
Лос-Ольмос () — топоним:

Испания 
 Лос-Ольмос — муниципалитет, входит в провинцию Теруэль.
  — населённый пункт в провинции Теруэль, входит в состав муниципалитета Мансанера.
  — сельский населённый пункт в провинции Альбасете, входит в состав муниципалитета Соковос.

Колумбия 
 Лос-Ольмос — населённый пункт в департаменте Гуахира.

Мексика 
 Лос-Ольмос — населённый пункт в штате Идальго.
 Лос-Ольмос — населённый пункт в штате Тамаулипас.
 Лос-Ольмос — населённый пункт в штате Чиуауа.
 Лос-Ольмос — населённый пункт в штате Нуэво-Леон.

Чили 
 Лос-Ольмос — населённый пункт в провинции Лос-Андес.
 Лос-Ольмос — населённый пункт в провинции Талаганте.